Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Fryszkowski – polski matematyk
 Antoni Fryszkowski – polski wojskowy
 Dariusz Fryszkowski – polski siatkarz i trener